Све́нтес (; Свентское озеро) — озеро в Латвии, расположенное на территории Свентской волости Даугавпилсского края. Вытекает река Пикраша.

Озеро является охраняемым природным заповедником. Максимальная глубина достигает 38 м. Характер дна разный: от каменистого до глинистого и песчаного. На озере четыре острова общей площадью 4,2 га, самый крупный из них — остров Вишню площадью 1,7 га. В водах озера водятся 7 видов рыб.

Ссылки 
  — Свентес на сайте озёр Латвии

Примечания 

Бассейн Западной Двины
Озёра Даугавпилсского края
Свентская волость